D64 peut faire référence à :
 Autres anémies, d'après la classification internationale des maladies ;
 Route départementale 64, en Moselle.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres